Jose Zulueta (bibliograaf) (1876-1904), een Filipijns schrijver, bibliograaf en historicus;
 Jose Zulueta (politicus) (1889-1972), een Filipijns advocaat, afgevaardigde en senator.